Das XPEL 375 2022 auf dem Texas Motor Speedway fand am 20. März 2022 statt und ging über eine Distanz von 248 Runden à 2,4 km. Es war der zweite Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Beim ersten Ovalrennen der IndyCar Saison 2022 gab es ein Fotofinish der Penske-Teamkollegen Scott McLaughlin und Josef Newgarden. McLaughlin dominierte das Rennen zwar bis in die letzte Runde, in der letzten Kurve zog Newgarden auf der Auẞenseite am Führenden vorbei. Gerade mal 0,067 Sekunden trennten die beiden Kontrahenten nach der Zieldurchfahrt. Bester Ganassi-Fahrer war Marcus Ericsson auf dem dritten Rang, dahinter Will Power (Team Penske) und Scott Dixon (Chip Ganassi Racing). NASCAR-Meister Jimmie Johnson (sieben Titel) startete zum ersten Mal mit einem Formel-Auto bei einem Oval-Rennen und belegte den sechsten Platz, sein erstes Ergebnis bei den IndyCars unter den besten zehn Fahrern. Nach Motorenproblemen musste Romain Grosjean (Andretti Autosport), bei seinem Debüt im Oval, das Fahrzeug nach 100 Runden an der Box abstellen.

Klassifikationen

Qualifying / Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 4 Gelbphasen für insgesamt 52 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Texas
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten